Биков Анатолій Федорович (1939) — графік, живописець, заслужений художник України.
 Биков Андрій В'ячеславович (1988) — хокеїст, син В'ячеслава Бикова.
 Биков Артем Аркадійович (1993) — російський футболіст.
 Биков Артем Геннадійович (1992) — білоруський футболіст.
 Биков Борис Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Валентин Володимирович (1938, Ленінград) — артист оперети, драматург.
 Биков Валентин Іванович (1937, Кривий Ріг) — фахівець у галузі електромеханіки, доктор технічних наук (1984), професор (1985).
 Биков Валерій Юхимович (1945, Познань) — кібернетик, доктор технічних наук (1990), професор (1993), кавалер ордена «За заслуги» II ступеня.
 Биков Василь Володимирович (1924–2003) — білоруський письменник.
 Биков Василь Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Віктор Харитонович (1937, Київ) — тренер із фехтування, заслужений тренер УРСР (1969) і СРСР (1980).
 Биков В'ячеслав Аркадійович (1960, Челябінськ) — радянський та російський хокеїст.
 Биков Георгій Михайлович (1925) — економіст, доктор економічних наук (1982), професор (1982).
 Биков Дмитро В'ячеславович (1977) — російський хокеїст.
 Биков Дмитро Львович (1967) — російський письменник і журналіст.
 Биков Ернест Миколайович (1936-2004) — український інженер-конструктор, лауреат Шевченківської премії (1978).
 Биков Євген Іванович (1941, Харків) — живописець.
 Биков Іван Єгорович (1927-2010) — актор, заслужений артист УРСР (1968).
 Биков Іван Михайлович (1911–1943) — Герой Радянського Союзу (1942).
 Биков Іван Юрійович (1979, Київ) — український архітектор, реставратор, фотограф, краєзнавець.
 Биков Костянтин Михайлович (1886–1959) — російський і радянський фізіолог, академік АН СРСР.
 Биков Леонід Миколайович (1895, Люботин — 1979, Тула) — гірничий інженер, доктор технічних наук (1936), професор (1939).
 Биков Леонід Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Леонід Федорович (1928–1979) — український актор і режисер.
 Биков Микола Васильович (1857–1917) — журналіст, видавець, громадський діяч.
 Биков Микола Володимирович (1909, Луганськ — 1945) — кінооператор.
 Биков Микола Дмитрович (1812–1884) — російський художник, колекціонер.
 Биков Михайло Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Михайло Леонідович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
 Биков Михайло Макарович (1938) — радіофізик, кандидат технічних наук (1975), професор (1991).
 Биков Михайло Ничипорович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Олег Володимирович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Биков Олександр Володимирович (1928, Ржев) — артист балету, заслужений артист УРСР (1968).
 Биков Олексій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Олексій Олександрович (1897, Митищі — 1964, Київ) — актор, заслужений артист УРСР (1953).
 Биков Петро Васильович (1844–1930) — письменник, бібліограф.
 Биков Ролан Антонович (1929, Київ — 1998, Москва) — актор, режисер, громадський діяч, народний артист СРСР (1990).
 Биков Сергій Савич (1932, Малий Янісоль — 1995, Малий Янісоль) — поет (писав російською та грецькою мовами).
 Биков Юрій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Биков Юрій Анатолійович — російський кінорежисер, актор.

Жінки 
Бикова:

Примітки

Посилання 
 Биков